Young Men's Christian Association of Timor Leste Football Club, mais conhecido pela sigla oficial YMCA FC, é um clube de futebol de Comoro, Díli, em Timor-Leste. 

Disputa atualmente a terceira divisão nacional.

Clubes de futebol de Díli